HKC est un sigle qui peut désigner :
 Hrvatski Kulturni Centar (en français, Centre culturel croate de Banja Luka), une institution culturelle située à Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine.

HKC est un code qui peut désigner :
 , une station du London Overground sur la North London Line à Hackney Central, dans le Grand Londres.

Voir aussi 
 HKC Prostějov, un club de hockey sur glace de Prostějov en République tchèque